NY steht für:

 New York (Bundesstaat), US-amerikanischer Bundesstaat, als postalische Abkürzung
 New York City, Stadt in den USA
 New York Yankees, eine Baseballmannschaft
 Air Iceland, ehemalige isländische Fluggesellschaft, nach dem IATA-Code

NY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Görlitz (für den Kreis Niesky)
 Griechenland: Thessaloniki, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Stockton-on-Tees
 Norwegen: Notodden in der Provinz Vestfold og Telemark

Ny steht für:
 Ny, ein Buchstabe des griechischen Alphabets
 Anne Le Ny (* 1962), französische Schauspielerin
 Eric Ny (1909–1945), schwedischer Mittelstreckenläufer

ny steht für:
 Chichewa, malawische Amtssprache, nach ISO 639-1

Siehe auch:
 Nye
 Ni

Abkürzung